La División de Honor 2014-2015 è l'84ª edizione del massimo campionato spagnolo maschile di pallanuoto. Le gare di stagione regolare sono iniziate il 4 ottobre 2014 e si concluderanno il 25 aprile 2015. Seguiranno i playoff per il titolo.

Le squadre partecipanti sono dodici, e si affrontano nel classico girone all'italiana con partite di andata e ritorno. A questa fase seguono i playoff per la conquista del titolo a cui prendono parte le prime otto squadre in classifica dopo la conclusione della stagione regolare.

Retrocede direttamente in Primera División l'ultima in classifica. La penultima disputa invece uno spareggio salvezza contro la seconda della Primera División.

Squadre partecipanti

Regular season

Classifica

Calendario e risultati

Play-off
I play-off si disputano al meglio delle tre partite, con la seconda e l'eventuale terza in casa della migliore classificata. La finale scudetto si disputa invece al meglio delle cinque partite, con la prima, la terza e l'eventuale quinta in casa della migliore classificata.

Tabellone

Finale scudetto

Collegamenti esterni 
 
 

Sport acquatici nel 2014
Sport acquatici nel 2015
Campionato spagnolo di pallanuoto